Pelter steht für:
 Peltre, Gemeinde im Département Moselle, Frankreich
 Pelter-Gletscher, Gletscher auf der Thurston-Insel, Antarktis